Alegriensi – abitanti di Alegria (Brasile)
Alegriensi – abitanti di Chã de Alegria
Alegriensi – abitanti di Santo Antônio da Alegria